Les élections régionales de 1991 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1991) se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1991
Burgenland
Politique en juin 1991